Виктор Васильевич Жлуктов () — советский хоккеист, нападающий, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР (1978).

Биография 
Родился в семье шахтёра и продавщицы магазина. В раннем возрасте переехал вместе с семьёй в Инту (Коми АССР). С 12 лет начал ходить в спортивную секцию по хоккею с шайбой, которую вёл А. С. Сёмин. Начал играть в хоккей с мячом и хоккей с шайбой в команде, созданной при шахте, на которой работал его отец.

В 1971 уехал в Москву. Учился 1,5 года в МАИ, откуда ушёл в 1973 году в ЦСКА. Позже окончил военный институт физической культуры. Полковник в отставке.

Игрок ЦСКА в 1973—1985 годах.

Состоял в КПСС.

После завершения карьеры, в 1985—1996 гг., служил главным тренером Вооружённых сил по хоккею.

В 1996—1998 годах — президент и начальник команды ЦСКА. В 1998—2001 годах — вице-президент и начальник ЦСКА. В 2001—2002 годах — президент ЦСКА.

Постоянные травмы (особенно выделяется повреждение, полученное в декабре 1983 на Призе «Известий», когда Жлуктов со всего маху ударился спиной о борт) привели хоккеиста к проблемам с кровообращением, позвоночником, атрофии мышц ног. Спортсмен перенёс несколько операций. В настоящее время Жлуктов редко выходит из дома, смотрит хоккей дома по телевизору.

Достижения 
Олимпийский чемпион: 1976

 Серебряный призёр Олимпийских Игр: 1980
 Чемпион мира (5): 1978, 1979, 1981—1983. 
 Серебряный призёр ЧМ: 1976.

 Бронзовый призёр ЧМ: 1977.
 Чемпион Европы (5): 1978, 1979, 1981—1983. 
 Бронзовый призёр ЧЕ (2): 1976, 1977.
 В ЧМЕ и ЗОИ — 77 матчей, 29 голов.
 Обладатель Кубка Вызова 1979 года 

 Обладатель Кубка Канады 1981
 Лучший бомбардир Кубка Канады 1976. 
В турнирах Кубка Канады — 12 матчей, 7 голов.
 Обладатель Кубка Европы (9): 1973, 1974, 1978—1984
 В еврокубках — 13 шайб
 Чемпион СССР (10): 1975, 1977—1985.
 Серебряный призёр чемпионата СССР (2): 1974, 1976 
 Обладатель Кубка СССР (2): 1973, 1979 
 Финалист Кубка СССР: 1976. 
В чемпионатах СССР провёл 455 матчей и забросил 197 шайб, в кубке СССР — 8 шайб.

 Победитель Спартакиады Дружественных армий (Ленинград, СССР) (сборная Вооруженных сил СССР): 1975
Награждён орденами Дружбы народов (1982), «Знак Почета» (1979), Дружбы (1996), медалью «За трудовое отличие» (1976).

Примечания

Ссылки 
 Интервью Спорт-Экспресс 9 февраля 2000
 Кузнецы славы. Часть 38. Виктор Жлуктов
 Виктор Жлуктов: за нас болела вся страна!
 Большое интервью Виктора Жлуктова МАТЧ-ТВ — 2019

Игроки сборной СССР по хоккею с шайбой
Игроки ХК ЦСКА Москва
Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1976 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1980 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1976 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Члены КПСС
Задрафтованные ХК «Миннесота Норт Старз»